Ar Riqqah (arabiska: اَلرِّقَّة, الرقة) är en ort i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Aḩmadī, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Ar Riqqah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ar Riqqah är platt. Havet är nära Ar Riqqah åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ar Riqqah.  Närmaste större samhälle är Al Aḩmadī,  km söder om Ar Riqqah. Runt Ar Riqqah är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at al Aḩmadī